Rio Guajará kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Guajará (vattendrag i Brasilien, lat -1,77, long -52,99), Pará, 
 Rio Guajará (vattendrag i Brasilien, lat -1,76, long -50,27), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar